Groenlandia – isola dell'Atlantico nonché nazione costituiva del Regno di Danimarca
 Groenlandia dell'est o Tunu,
 Groenlandia del nord o Avannaa,
 Groenlandia dell'ovest o Kitaa, suddivisioni amministrative della Groenlandia abrogate il 31 dicembre 2008
 Groenlandia – azienda italiana del settore intrattenimento

 Groenlandia densa o brasca a foglie opposte, pianta acquatica